OPD peut désigner :
 objet potentiellement dangereux, en astronomie, un objet spatial volumineux dont la trajectoire passe suffisamment près de la Terre pour représenter une menace de collision ;
 Opificio delle pietre dure, à Florence, un institut de recherche scientifique et de restauration d'œuvres d'art réputé.